Stötbotten har flera betydelser:

 Stötbotten (strömningshinder) – ett anlagt strömningshinder för att skapa ett vattensprång
 Stötbotten (vapen) – en del/yta på en kanon och granatkastare
 Stötbotten (fyr) – en fyr i Östersjön utanför Oskarshamn i Småland